Карломаньо Облитас Герреро (, род. 21 февраля 1970) — перуанский шахматист, международный мастер.

Чемпион Перу 2001, 2003 и 2004 гг. Серебряный призер чемпионата Перу 1997 г. Бронзовый призер чемпионатов Перу 1994 и 1996 гг.

В составе сборной Перу участник пяти шахматных олимпиад (1990, 1992, 1994, 1996 и 1998 гг.).

Победитель турнира в Мирафлоресе (1993 г.) и турнира сильнейших перуанских шахматистов (2006 г.).

Представлял Перу в юниорском чемпионате мира 1990 г., зональных турнирах 1998, 2000 и 2001 гг., чемпионате Американского континента 2001 г.

Спортивные результаты

Примечания

Ссылки 
 Партии К. Облитаса в базе Chessgames
 Личная карточка К. Облитаса на сайте 365Chess

Шахматисты Перу
Шахматисты XX века
Шахматисты XXI века
Участники шахматных олимпиад